Каменский, Григорий: Каменский, Григорий Козьмич (1814—1893) — российский купец и меценат.
 Каменский, Григорий Николаевич (1892—1959) — советский гидрогеолог, член-корреспондент АН СССР.